Александар Лазевский (; 21 января 1988, Вршац, СР Сербия, СФРЮ) — северомакедонский футболист, полузащитник клуба «Слобода» из Тузлы.

Карьера

Клубная 
Обучался в школе местной команды «Банат» города Вршаца. В 2000 году отправился на стажировку в «Партизан», после окончания обучения перешёл сначала в команду «Телеоптик», а затем вернулся в стан «гробарей». Принимал участие во всех 6 играх группового этапа Лиги чемпионов 2010/11.

Летом 2013 года перешёл в ужгородскую «Говерлу». В первой половине сезона 2013/14 провёл 4 игры в Премьер-лиге Украины. В феврале 2014 года Лазевский был отдан в аренду до конца сезона в сербский клуб «Рад». В составе команды провёл 15 матчей.

В сборной 
С 2010 года вызывается в основную сборную. Провёл две игры в рамках отбора на Евро-2012: со Словакией 3 сентября 2010 (вышел на замену на 73-й минуте) и с Россией 12 октября 2010 (отыграл весь матч). В игре с Россией играл под номером 18, от российских журналистов получил оценку 6,0 по 10-балльной шкале.

Достижения 
 Чемпион Сербии (2): 2011/12, 2012/13

Примечания

Ссылки 
 Клубная статистика игрока на официальном сайте УЕФА
 Профиль на сайте srbijafudbal.net 
 
 

Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки ФК «Телеоптик»
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК «Олимпия» Любляна
Игроки ФК «Младост» Лучани